Эскарай ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эскарай. Занимает площадь 142,85 км². Население 2098 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Покровителем города считается святой Лоренсо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Ezcaray 
 Portal del Alto Oja y de la villa de Ezcaray 
 Fuero de Fernando IV 
 Santiago Lope
 Armando Buscarini 

Муниципалитеты Риохи